

Patronyme 

 Albany Hancock (1806-1873), naturaliste et biologiste anglais.
 Anne Mette Hancock (1979-), romancière et journaliste danoise.
 Christopher Hancock (?-), catcheur américain sous le nom de ring de Chris Bosh.
 Darrin Hancock (1971-), joueur américain de basket-ball.
 
 Eliza Hancock (1761-1813), cousine de la romancière Jane Austen, lui ayant inspiré des personnages féminins  apparaissant dans certaines de ses œuvres (comme Mary Crawford, dans Mansfield Park).
 George Allan Hancock (1875-1965), homme d'affaires américain.
 Graham Hancock (1950-), écrivain et journaliste britannique
 Herbie Hancock (né en 1940), pianiste de jazz et compositeur américain
 John Hancock (1737-1793), participant de l'indépendance des États-Unis
 John Hancock (1941-1992), acteur américain
 Lou Hancock, actrice américaine
 Luke Hancock (né en 1990), joueur de basket-ball américain
 
 Michael Hancock (rugby)
 Michael Hancock (homme politique)
 Prentis Hancock (né en 1942), acteur britannique
 
 Thomas Hancock (1786-1865), inventeur britannique qui fonda l'industrie britannique du caoutchouc
  (1823–1871), militaire britannique ayant reçu la croix de Victoria
 Tony Hancock (1924-1968), comédien britannique (radio et télévision)
 Valston Hancock (1907-1998), haut commandant de la Royal Australian Air Force (RAAF)
 Vincent Hancock (1989-), tireur sportif américain
 Winfield Scott Hancock (1824 - 1886), général de l'US Army et homme politique américain.

Hancock est aussi le nom de plusieurs personnages de fiction :
 Boa Hancock personnage fictif du manga One Piece.
 Thomas Hancock, personnage de la série de jeux vidéo Commandos

Lieux

Municipalités américaines 
Hancock (Iowa)
Hancock (Maine)
Hancock (Maryland)
Hancock (Massachusetts)
Hancock (Michigan)
Hancock (Minnesota)
Hancock (New Hampshire)
Hancock, village de l'État de New York. 
Hancock, ville de l'État de New York.
Hancock (Vermont)
Hancock (village du Wisconsin)
Hancock (ville du Wisconsin)
Hancock Township (Michigan)
Hancock Township (Minnesota)

Comtés américains 
comté de Hancock (Géorgie)
comté de Hancock (Illinois)
comté de Hancock (Indiana)
comté de Hancock (Iowa)
comté de Hancock (Kentucky)
comté de Hancock (Maine)
comté de Hancock (Mississippi)
comté de Hancock (Ohio)
comté de Hancock (Tennessee)
comté de Hancock (Virginie-Occidentale)

Montagnes 
 Mont Hancock, sommet montagneux au Wyoming aux États-Unis

Cinéma 
2008 : Hancock est un film de Peter Berg, avec Will Smith.

Patronyme anglais